

Cinema 
 La pianista – film del 2001
 La pianista bambina – film del 2011

Letteratura 
 La pianista – romanzo di Elfriede Jelinek
 La pianista bambina –  romanzo di Greg Dawson